Vera Wesskamp ist eine deutsche Fernsehserie aus den Jahren 1992 und 1993.

Handlung 
Vera Wesskamp ist nach dem plötzlichen Unfalltod ihres Mannes alleinerziehende Mutter dreier Kinder. Zusammen mit ihrem Bruder Willem ist sie Leiterin der alteingesessenen familieneigenen Duisburger Binnenschiff-Reederei am Rhein. Drei Generationen wohnen zusammen in der Familien-Villa; neben den Kindern sind dies Oma Gertrud und Bruder Willem. Nachdem sich Vera mit Willem überworfen hat, steht sie plötzlich als alleinige Leiterin der Reederei da und muss sich niederländischer Konkurrenz erwehren. Zudem werden die Kinder langsam flügge.

Episoden

Weblinks 
 

Fernsehserie (Das Erste)
Fernsehserie der 1990er Jahre
Familienfernsehserie